Дэниел Хенни (; ; род. 28 ноября 1979, Карсон-Сити, Мичиган, США) — американский актёр и модель. Отец Хенни — американец ирландского происхождения, мать — американка корейского происхождения, осиротевшая во время Корейской войны и удочерённая американской семьёй.

Карьера 
В 2001 году Хенни начал профессиональную карьеру модели. В 2005 году в южнокорейском сериале «Меня зовут Ким Сам-Сун» («Nae ireumeun Kim Sam-soon») Хенни получил роль доктора Генри Кима. В 2007 году актёр дебютировал в фильме «Мой отец» («Ma-i pa-deo»).

В 2010 году Хенни вернулся на южнокорейское телевидение для работы в фильме «Беглец: План Б» (The Fugitive: Plan B; Domangja Plan.B), показываемый корейской телерадиовещательной компанией KBS.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Выпускники Альбионского колледжа
Выпускники Колледжа Алма